18-й турнир Нидерландской шахматной ассоциации состоялся в 1890 году в Гааге. Победителем турнира стал Рудольф Ломан, на очко опередивший Арнольда ван Фореста. Они существенно оторвались от остальных участников. Нужно отметить также неудачное выступление двукратного неофициального чемпиона Нидерландов Кристиана Мессемакера.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Нидерландах
Спортивные соревнования в Гааге
1890 год в шахматах
Спорт в Нидерландах в 1890 году